Nazwy geograficzne:
 Brindisi – miejscowość i gmina we Włoszech, w prowincji Brindisi
 Brindisi Montagna – miejscowość i gmina we Włoszech, w prowincji Potenza
 Brindisi – prowincja we Włoszech
 Brindisi – operowy toast